Delle Karth ist der Familienname folgender Personen:

* Dieter Delle Karth (* 1944), österreichischer Bobfahrer
 Georg Delle Karth (* 1968), österreichischer Internist
 Nico Delle Karth (* 1984), österreichischer Segler

 Werner Delle Karth (* 1941), österreichischer Bobfahrer

Siehe auch:

 Karth